Замо́рський може означати:
прізвища та прізвиська
 Людовик IV Заморський (* 10 вересня 920 або 921, Лан, Франція — † 10 вересня 954, Реймс, Франція) — король Франції з 936 по 954 з династії Каролінгів. Оскільки Людовик жив та виховувався в Англії його прозвали «Заморським».
 Заморський Володимир Степанович  (* 29 березня 1928, Київ) — український тренер з баскетболу. Заслужений тренер України (1971). Головний тренер жіночої збірної команди України (1966–1990).
 Заморський Ігор Іванович (* 27 вересня 1967, Чернівці) — український вчений-фізіолог і педагог. Професор (2003).
топоніми
 Замо́рський — селище в Нижньоілімському районі Іркутської області Росії.
статус території
 Заморський регіон Франції
 Заморські володіння Франції

Прізвища